Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 71-es, továbbá 71A, 71Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 71-es busz (Balassagyarmat)megszűnt

 71-es busz (Budapest)
 71A busz (Budapest)megszűnt

 71-es busz (Kaposvár)

 71-es busz (Pécs, 2008–2016)megszűnt
 71Y busz (Pécs, 2013–2016)megszűnt

 71-es busz (Salgótarján)megszűnt

 71-es busz (Szeged)
 71A busz (Szeged)
 71A busz (Szeged, 2011–2012)megszűnt
 71Y busz (Szeged)megszűnt

 71-es busz (Tatabánya)